Му́снад () — причастие страдательного залога от глагола «аснада» («относить что-либо к чему-либо»). Один из типов сборников мусульманских преданий — хадисов.

Книги 
 Муснад Исхака ибн Рахавейха — сборник хадисов Исхака ибн Рахавейха
 Муснад аш-Шафии — сборник хадисов аш-Шафии.
 Муснад имама Ахмада — сборник хадисов Ахмада ибн Ханбаля.
 Муснад ад-Дарими — сборник хадисов Абу Мухаммада ад-Дарими.
 Муснад Абу Яаля аль-Мавсили — сборник хадисов Абу Яаля аль-Мавсили.
 Муснад Абу Аваны — сборник хадисов Абу Аваны аль-Исфараини.
 Муснад Абу Ханифы — сборник хадисов Абу Ханифы
 Муснад аль-Баззара — сборник хадисов Абу Бакра аль-Баззара.
 Муснад ар-Раби ибн Хабиба — ибадитский сборник хадисов ар-Раби ибн Хабиба.

Другие значения 
 Муснад — южноаравийское двунаправленное письмо.